Les Contes de la crypte est le titre de plusieurs œuvres :

Télévision 

 Les Contes de la Crypte, série télévisée de 1989 à 1996.

Cinéma 

 Histoires d'outre-tombe (Tales from the Crypt), film de Freddie Francis (1972)
 Série de films :
 Le Cavalier du Diable (Tales From The Crypt Presents: Demon Knight), film de Ernest D.Dickerson et  (1995) ;
 La Reine des vampires (Tales from the Crypt Presents: Bordello of Blood), film de Gilbert Adler (1996) ;
 Ritual (Tales From the Crypt Presents: Ritual), film d'Inez Wallace (2001 - Japon, 2006 États-Unis/Canada).

 Bande dessinée 

 Les Contes de la crypte'', bande dessinée publiée par EC Comics dans les années 1950

Voir aussi